Сражение под Куровом:

 Сражение под Куровом (1831) — стычка польских и русских войск
 Сражение под Куровом (1863) — стычка польских повстанцев и русских войск
 Сражение под Куровом (1915) — стычка австрийских и русских войск